Claude Poirier peut désigner :
 Claude Poirier, un chroniqueur judiciaire québécois ;
 Claude Poirier, un linguiste québécois.